KDS steht als Abkürzung für:

 Kampfbund Deutscher Soldaten, ehemalige neonazistische Organisation (1975–?)
 Kampfbund Deutscher Sozialisten, ehemalige neonazistische Organisation (1999–2008)
 Kleines Deutsches Sprachdiplom, eine Sprachprüfung des Goethe-Instituts, siehe Deutsch als Fremdsprache #Prüfungen des Goethe Instituts
 Klöckner DESMA Schuhmaschinen, ein Unternehmen der Salzgitter Klöckner-Werke
 Komitees für Demokratie und Sozialismus, Sammelbecken ehemaliger K-Gruppenmitglieder (1979–1981)
 Kommunikationsdatensatz, eine Informationseinheit bei Abrechnungssystemen im Telekommunikationsbereich, siehe Call Detail Record
 Kommunale Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen, siehe Kommunales Gebietsrechenzentrum
 Křesťanskodemokratická strana (Christlich Demokratische Partei), ehemalige Partei in Tschechien, die 1996 mit der Občanská demokratická strana (Demokratische Bürgerpartei) fusionierte
 Kristīgi demokrātiskā savienība (Christlich-demokratische Union), eine Partei in Lettland
 Körperdysmorphe Störung, Erkrankung
 Daishinku Corporation (KDS)
KdS steht für:
 Kommandeur der Sicherheitspolizei der Nationalsozialisten, siehe Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

Abkürzung